Карпóвич (, , ) — славянская фамилия; образована от имени Карп.

Известные носители
 Карпович, Анна Ивановна (1938—1981) — птичница, Герой Социалистического Труда (1966).
 Карпович, Андрей Владимирович (род. 1981) — казахстанский футболист и футбольный тренер.
 Карпович, Аркадий Иванович — Георгиевский кавалер; майор.
 Карпович, Болеслав Болеславович — Георгиевский кавалер.
 Карпович, Викентий Павлович (1914—1996) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза (1942).
 Карпович, Витольда (более известная под фамилией Рехневская; 1862—1917) — первая женщина-врач в Царстве Польском, революционерка, социалистический деятель.
 
 Карпович, Елена Ипполитовна (1910—1989) — советская легкоатлетка, врач.
 
 Карпович, Катажина (род. 1985) — польская художница.
 Карпович, Логгин Фёдорович (в монашестве Леонтий; 1580—1620) — архимандрит в Великом княжестве Литовском.
 Карпович, Максим Петрович (род. 1986) — белорусский футболист.
 Карпович, Мирослава Олеговна (род. 1986) — российская актриса, модель и телеведущая.
 Карпович, Михаил Михайлович (1888—1959) — русско-американский историк, один из основателей американской русистики.
 
 Карпович, Николай Владимирович (1926—1992) — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1972).
 Карпович, Николай Михайлович (1866—1917) — Георгиевский кавалер; полковник.
 Карпович, Олег Геннадьевич (род. 1971) — российский политолог и правовед, профессор Дипломатической академии МИД РФ.
 Карпович, Олександра Андреевна (род. 1986) — российская ватерполистка.
 Карпович, Пётр Владимирович (1874—1917) — российский революционер.
 Карпович, Сергей Александрович (род. 1994) — белорусский футболист.
 Карпович, Фёдор Ефимович — Георгиевский кавалер; прапорщик.
 Карпович, Эдуард Антонович (род. 1924) — токарь, Герой Социалистического Труда (1971).

См. также 
 Карпов